Норвегия принимала Евровидение 2010 благодаря победившему в 2009 году Александру Рыбаку — представителю Норвегии. Оно прошло в пригороде норвежской столицы Осло — Форнебу. Больше всего (7) баллов Норвегии в 2010 дала .

Национальный отбор

1 полуфинал 
1ый полуфинал прошёл 8 января.

2 полуфинал 
2-й полуфинал прошёл 16 января.

3 полуфинал 
3-й полуфинал прошёл 23 января.

Второй шанс 
Второй шанс прошёл 30 января.

Финал 
Финал прошёл 6 февраля.

Примечания 

Страны на «Евровидении-2010»